MJN – kod IATA dla portu lotniczego Mahajanga
 Mead Johnson Nutrition – firma z siedzibą w Chicago, założona w 1905, produkująca m.in. produkty wspomagające żywienie niemowląt 
 Miasto Jest Nasze – stowarzyszenie działające w Warszawie

Przypisy